Svartbäcken (plaats Boden), dorp in de Zweedse gemeente Boden.
 Svartbäcken (rivier Boden), rivier in de Zweedse gemeente Boden.